Иркутский комсомолец:
 Иркутский комсомолец — наименование двух танковых колонн, поступивших на фронт в 1942 и 1943 годах.
 Иркутский комсомолец — памятник в Иркутске.
 Иркутский комсомолец — малый противолодочный корабль.